Наводнение (фильм, 2007) — фильм-катастрофа по роману Ричарда Дойла.
 Наводнение (фильм, 1993) — российско-французский фильм по мотивам рассказа Евгения Замятина «Наводнение».